Cypr – państwo w zachodniej Azji, członek Unii Europejskiej
 Cypr Północny – nieuznawane państwo w północnej części Cypru
 Cypr – wyspa na Morzu Śródziemnym w zachodniej Azji
 Królestwo Cypru – średniowieczne państwo założone przez krzyżowców na wyspie Cypr